R80 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Compagnie R80, une compagnie du Régiment de transmissions français.

Médecine 
 Protéinurie isolée (Albuminurie, Protéinurie), d'après la classification internationale des maladies.

Motos 
 BMW R 80 GS, une moto du constructeur allemand BMW ;
 BMW R 80 G/S, une moto du constructeur allemand BMW ;
 BMW R 80 ST, une moto du constructeur allemand BMW.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres